The Football Association Challenge Cup 1872–73 foi a segunda edição da FA Cup, torneio de futebol mais antigo da Inglaterra. Dezesseis times participaram, um a mais que a edição anterior, embora dois dos dezesseis nunca jogaram nenhuma partida.

Mantendo o conceito original de ser uma "Copa Desafio", os então campeões, Wanderers, só entrariam na final, em que poderiam escolher o local de jogo. Esta foi a única edição da copa que o campeão atual teve esse privilégio.

O Queen's Park só começaria a jogar na semifinal, a fim de reduzir a quantidade de viagens necessárias, mas desistiram quando teriam que enfrentar o Oxford University, que recebeu um walkover para jogar a final.

Calendário

Primeira fase

Segunda fase

Jogo extra

Terceira fase

Quarta fase

Semifinal

Final

O Wanderers F.C. só entraria na final, pois foram os campeões anteriores.

A final foi jogada na Lillie Bridge. O público de 3.000 foi considerado baixo e atribuído à The Boat Race que aconteceu mais tarde no mesmo dia.

Referências
Geral
Competition Results at rsssf.com
Competition Results at Soccerbase

FA Cup
1872 no futebol
1873 no futebol